Дуди Села — победитель соревнований.

Общая информация 
Лишь во второй раз в своей карьере израильтянин Дуди Села доходит до финала профессионального турнира в одиночном разряде не на хардовом покрытии. Впервые это трава.

Посев 

  Жереми Шарди (Финал)
  Дуди Села (Титул)
  Йессе Хута Галунг (Первый раунд)
  Тацума Ито (Второй раунд)

<li> Лукаш Лацко (Первый раунд)
<li> Алехандро Фалья (Второй раунд)
<li> Жиль Мюллер ''(Второй раунд, отказ)
<li> Симоне Болелли ''(Второй раунд)

 Ход турнира 

 Первые раунды 
 Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=1/4 финала
| RD4=1/2 финала
| team-width=170
| score-width=15
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Ж.Шарди
| RD1-score01-1=7| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Д.Сметерст
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Р.Фара
| RD1-score03-1=65
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Р.Блумфилд
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=60
| RD1-score04-3=3
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= К.Бек
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Д.Эванс
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07=LL
| RD1-team07= Л.Вальтер
| RD1-score07-1=63
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= Ж.Мюллер
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Й.Хута
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= М.Жикель
| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= В.Игнатик
| RD1-score11-1=64
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А.ван дер Мерве
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Е.Кириллов
| RD1-score13-1=66
| RD1-score13-2=65
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Г.Жемля
| RD1-score14-1=7| RD1-score14-2=7| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ш.Боли
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= А.Фалья
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Ж.Шарди
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=6| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Р.Фара
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=1
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= К.Бек
| RD2-score03-1=65
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=0
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= Ж.Мюллер
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3=0r
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= М.Жикель
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=3
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= А.ван дер Мерве
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=6| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Г.Жемля
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= А.Фалья
| RD2-score08-1=5
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Ж.Шарди
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= К.Бек
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03=

 Секция 2 

| RD1-score03-1=7| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Р.Габб
| RD1-score04-1=63
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=SE
| RD1-team05= Б.Томич
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= К.Болл
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=3
| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= А.Уорд
| RD1-score07-1=64
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Т.Ито
| RD1-score08-1=7| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=5
| RD1-team09= Л.Лацко
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=7| RD1-score09-3=1
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Р.де Вуст
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=66
| RD1-score10-3=6
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= А.Кудрявцев
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=65
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Ф.Нильсен
| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=7| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= А.Бек
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Р.Дутра
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= М.Фишер
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Д.Села
| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=8
| RD2-team01= С.Болелли
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6'
| RD2-score01-3=3
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=

Финал

Ссылки 
 

AEGON Nottingham Challenge 2011